Кубок мира по скелетону 2016/2017 — это международный турнир по скелетону из 8 этапов, который начался 2 декабря 2016 года на трассе в канадском Уистлере и завершился 17 марта 2017 года на предолимпийских соревнованиях в корейском Пхёнчхане. 

Общий зачёт кубка мира выиграли латыш Мартинс Дукурс (восьмой раз подряд) и немка Жаклин Лёллинг.

Календарь соревнований

Результаты

Мужчины

Женщины

Итоговое положение

Мужчины

Женщины

Примечания 

2016/2017
Зимние виды спорта в сезоне 2016/2017